Вершник без голови — персонаж, поширений в ірландській міфології під ім'ям Дуллаган, а також:

 Вершник без голови — персонаж оповідання Вашингтона Ірвінга «Легенда сонного виярку» та однойменного фільму 1922 року.
 Вершник без голови — роман Томаса Майн Ріда 1865 року.

Фільми 

 «Вершник без голови» (1922) — американський комедійний фільм, екранізація оповідання Вашингтона Ірвінга «Легенда сонного виярку».
 «Вершник без голови» (1973) — радянський фільм за однойменним романом Томаса Майн Ріда.